Verruca, formazione cutanea indotta dal virus del papilloma umano della famiglia Papillomaviridae.
 Verruca, nome della montagna dell'Appennino tosco-emiliano situato in Mugello.
Verruca, nome dell'antica fortezza pisana e dell'omonimo Monte Verruca, parte del Monte Pisano.
 Verruca, nome originario del Doss Trento, una delle tre colline della città.